

Patronyme 

 Abel Lefranc (1863-1952), historien de la littérature ;
 Alban Lefranc (1975-) auteur et traducteur français ;
 Auguste Lefranc (1814-1878), auteur dramatique français ;
 Bernard Lefranc (1936-), homme politique français, député de l'Aisne ;
 Didier Lefranc, pseudonyme de Didier Maupas (1950) ;
 Élie Lefranc (1932-), coureur cycliste français ;
 Georges Lefranc (1904-1985), historien français ;
 Gérard Lefranc (1935-), escrimeur français ;
  ;
 Jacques Lefranc (1750-1809), général français du Premier Empire ;
 Jacques-François Lefranc (1739-1792) religieux français ;
 Jean Lefranc (1927-), philosophe français ;
 Jean-Baptiste Lefranc (1758-1839), député des Landes ; 
 Jean-Baptiste-Antoine Lefranc (1761-?), architecte et militant révolutionnaire français ;
 Jean-Georges Lefranc de Pompignan (1715-1790), son frère, évêque français ;
 Jean-Jacques Lefranc de Pompignan (1709-1784), poète français ;
 Jean-Marc Lefranc (1947-), homme politique français, député du Calvados ;
 Jean-Martial Lefranc (1961-), concepteur et producteur de jeu vidéo ;
 Jules Lefranc (1887-1972), peintre français ;
 Pierre Lefranc (1815-1877), homme politique français ;
 Pierre Lefranc (1922-2012), résistant français ;
 Pierre-Bernard Lefranc (1795-1856), architecte français ;
 Serge Lefranc (1903-2000), résistant et homme politique français ;
 Sophie Lefranc-Duvillard (1971-2017), skieuse alpine française ;
 Stanislas Lefranc, juriste belge ;
 Victor Lefranc (1809-1883), homme politique français, ministre de l'Intérieur.

Titre 

 Guy Lefranc (ou Lefranc), série (bande dessinée) de Jacques Martin.